Almenno steht für:

 Almenno San Bartolomeo, eine Gemeinde in der Provinz Bergamo und der Region Lombardei
 Almenno San Salvatore, eine Gemeinde in der Provinz Bergamo und der Region Lombardei